Tama puede referirse a los siguientes topónimos:

 Tama (oficialmente Villa del Rosario de Tama), localidad cabecera del departamento General Ángel V. Peñaloza, en la provincia de La Rioja (Argentina).
 Tama, localidad capital del municipio de Cillorigo de Liébana, en la comunidad autónoma de Cantabria (España).
 Tama, ciudad de la prefectura de Tokio (Japón).
 El condado de Tama, condado del estado de Iowa (Estados Unidos).
 Tama, ciudad del condado anterior.
 El Jardín Forestal Científico Tama, arboreto en la ciudad de Hachiōji (Japón).
 El río Tama, cauce fluvial en Japón.

Asimismo, puede hacer referencia a:
 Los tama, pueblo indígena, originario del noroccidente del departamento de Caquetá y el oriente del departamento de Huila (Colombia).
 El tama, idioma de la familia tucano que hablaban los indígenas anteriores.
 Tama, marca de instrumentos musicales de percusión.
 Tama, crucero ligero de la Armada Imperial Japonesa.
 Tama, personaje de ficción de la serie de ánime y manga Love Hina.
 Tama, gata que ocupa el cargo de jefa de estación en la estación Kishi de Wakayama (Japón).
 TAMA, instalación científica para estudiar ondas gravitacionales, cerca de Tokio (Japón).
 Juan Tama de la Estrella, líder histórico del pueblo indígena nasa.
 Ore Tama, manga de Shigemitsu Harada y Takahiro Seguchi.
 Shikon no Tama, joya mágica de la serie de manga y ánime Inuyasha.

Además, Tamá (con tilde) puede referirse a:
 El Parque nacional El Tamá, área protegida en Venezuela.
 El Parque nacional natural Tamá, área protegida en Colombia.